Recerca qualitativa, una investigació sobre el comportament humà
 Anàlisi orgànica qualitativa, un tipus d'anàlisi química
 Anàlisi inorgànica qualitativa, un tipus d'anàlisi química